Алехандро Гіро (* 1970) — аргентинський біатлоніст, учасник зимових Олімпійських ігор-1988.
 Ернест Гіро (1837—1892) — французький композитор і педагог.
 Марія Гіро (* 1971) — аргентинська біатлоністка, учасниця двох зимових Олімпійських ігор.

 Гіро Калансон — трубадур початку XIII століття, писав між 1202—1212 р.р.
 Гіро Файнс-Тіффін (* 1997) — англійський актор та модель.

 Сен-Гіро — муніципалітет у Франції, регіон Окситанія, департамент Еро.